Bajo el término Volkswacht (Guardia/Vigía del Pueblo) existían varios periódicos regionales, generalmente diarios socialdemócratas, p.ej.:
 Volkswacht de Bielefeld, 1890 - 1933
 Volkswacht para Silesia, un diario del Partido Socialdemócrata en Breslavia, 1890 - 1933
 Volkswacht de Danzig, 1919
 Volkswacht para el Alto Palatinado y la Baja Baviera, Ratisbona, 1920 - 1933
 Volkswacht de Friburgo de Brisgovia, 1911-1933
 Volkswacht del Lago de Constanza, Romanshorn, Suiza, 1909 -1934

Referencias

Periódicos en alemán
Periódicos desaparecidos de Alemania